Rango může znamenat:

 Rango – webový aplikační framework s otevřeným zdrojovým kódem pro programovací jazyk Ruby.
 Rango – animovaný film z roku 2011.
Rango – místní část obce Bleggio Superiore v severoitalské provincii Trento